Mallarmé est un nom de famille dont la personnalité la plus célèbre est le poète Stéphane Mallarmé ; diverses institutions portent son nom.

Patronyme 

 François René Auguste Mallarmé (1755-1835), président de la Convention nationale.
 Claude-Joseph Mallarmé (1758-1835), maire de Nancy, député et préfet français.
 Stéphane Mallarmé (1842-1898), poète français.
 Charles-Alfred Mallarmé (1842-1923), vice-amiral français.
 André Mallarmé (1877-1956), député, sénateur et ministre français.

Noms dérivés

Institutions 
Plusieurs institutions portent le nom de l'écrivain Stéphane Mallarmé :
 Prix Mallarmé, prix littéraire récompensant un poète d'expression française.
 Académie Mallarmé, décernant le prix Mallarmé.
 Musée départemental Stéphane Mallarmé, en Seine-et-Marne.

Autres noms liés 
 Avenue Stéphane-Mallarmé, à Paris.
 
 Pli selon pli, portrait de Mallarmé, œuvre musicale de Pierre Boulez.

Homonymie de patronyme
